Дарбанд () — посёлок городского типа, административный центр Нурабадского района в Таджикистане.

География 
Посёлок расположен у автомобильной дороги международного значения РБ-07 «Вахдат — Рашт — Лахш — граница Кыргызстана», в долине реки Вахш.

Этимология 
Название «Дарбанд» означает «теснина, узкий проход в горах, перевал, ущелье, застава, крепость» (отсюда же и название российского города Дербент) и происходит от  — «пояс, цепь, запертые (закрытые) ворота или закрытое ущелье».

История 
Населённый пункт возник после обретения независимости Республикой Таджикистан. Посёлок строился как новый районный центр Дарбансдского района (до 1991 г. носил название Комсомолабадский район) в связи с предполагающимся затоплением водохранилищем Рогунской ГЭС бывшего районного центра села Комсомолабад. В 1998 году районный центр Дарбандского района был перенесен из села Комсомолабад в посёлок Дарбанд. К 2009 году в посёлок было переселено 112 семей из зоны затопления, а к 2011 году число переселённых семей составило 265. В связи с этим в народе новый посёлок районного центра нередко именуют «Новый Нурабад» или «Новый Комсомолабад». В посёлке действует местное самоуправление в форме махалля «Шахраки Дарбанд».

Население

Примечания 

Нурабадский район (Таджикистан)